Clough ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Clough (1820–1892), britische Frauenrechtlerin
 April Clough (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin
 Arthur Hugh Clough (1819–1861), englischer Schriftsteller
 Brian Clough (1935–2004), englischer Fußballspieler und -trainer
 Charles Thomas Clough (1852–1916), britischer Geologe
 Charlie Clough (* 1990), englischer Fußballspieler
 David Marston Clough (1846–1924), US-amerikanischer Politiker
 G. Wayne Clough (* 1941), US-amerikanischer Bauingenieur (Geotechnik)
 Ian Clough (1937–1970), britischer Bergsteiger
 John Clough, US-amerikanischer Skirennläufer
 Nigel Clough (* 1966), englischer Fußballspieler und -trainer
 Noel Clough (* 1937), australischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Patricia Clough (* 1938), britische Journalistin und Buchautorin
 Ray W. Clough (1920–2016), US-amerikanischer Baustatiker (Finite-Elemente-Methode)
 Zach Clough (* 1995), englischer Fußballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clough (Alabama), im Macon County
 Clough (South Dakota), im Meade County
 Clough Heights, im Clermont County, Ohio

in Nordirland:
 Clough (Down) ein Dorf im County Down 

Sonstiges:
 Clough Branch, Fließgewässer im Grafton County, New Hampshire
 Clough Island, Insel im Douglas County, Wisconsin
 Mount Clough, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Clough Creek and Sand Ridge Archeological District, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 74001509
 Clough Township Hall, in Randall, Minnesota, ID-Nr. 85001985

Siehe auch:
 Clough Castle
 Clough Creek
 Clough Lake